Lucky Star (счастливая звезда):

 Lucky Star (манга) () — комедийная манга (ёнкома) Кагами Ёсимидзу, публикуется в журнале Comptiq с 2004 года.
 Lucky Star (песня Мадонны) — песня Мадонны из её первого альбома (1983 год), названного её именем.
 Lucky Star — песня группы The Goo Goo Dolls из альбома Superstar Car Wash.
 Lucky Star — песня Basement Jaxx из альбома Kish Kash.
 Lucky Star (альбом) — музыкальный альбом Бак Джонса.
 Lucky Star (компания) — компания-производитель материнских плат (см.).
 Lucky Star (группа) — итальянская поп-группа.

См. также 
 Лакки Старр () — серия рассказов Айзека Азимова.